José Soares Pires(24 de abril de 1984) é um futebolista timorense que atua como atacante.
Jogou na temporada 2003/2004 no Futebol Clube Café, um dos principais times do Timor-Leste.

Ligações externas 
Ogol

Futebolistas de Timor-Leste